Josef Schmutzer ist der Name folgender Personen:

* Josef Schmutzer (1683–1752), deutscher Baumeister und Stuckateur, siehe Joseph Schmuzer
 Josef Schmutzer der Ältere (1714–1780), österreichischer Maler 
 Josef Schmutzer der Jüngere (1749–1808), österreichischer Maler und Stuckateur
 Josef Schmutzer (Heimatforscher) (1902–1980), sudetendeutschen Heimatforscher 
 Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer (1882–1946), niederländischer Mineraloge, Industrieller, Kunstsammler und Politiker